Velika nagrada Nemčije 1932 je bila tretja in zadnja dirka v Sezoni Velikih nagrad 1932. Potekala je 17. julija 1932.

Dirka 

|-
! 1
| 22
|  Rudolf Caracciola
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 25
| 4:47:22.8
| 
| 1
|-
! 2
| 21
|  Tazio Nuvolari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 25
| +30.2
| 
| 2
|-
! 3
| 23
|  Baconin Borzacchini
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 25
| +7:10.2
| 
| 3
|-
! 4
| 20
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| +13:42.6
| 
| 4
|-
! Ods
| 17
|  Louis Chiron
| Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 6
| Vzmetenje
| 
| 7
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|12
|  Hans Lewy
| rowspan=2|Pilesi Racing Team
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|5
| rowspan=2|Trčenje
| rowspan=2|
| 7
|-
|  Paul Pietsch
| -
|-
! Ods
| 16
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 3
| Vzmetenje
| 
| 7
|-
! Ods
| 25
|  Amedeo Ruggeri
| Privatnik
| Maserati 26M
| 1
| Motor
| 
| 7
|-
! Ods
| 13
|  Paul Pietsch
| Pilesi Racing Team
| Bugatti T51
| 0
| Hlad. sistem
| 
| 7
|}

Viri
 
 

Sezona Velikih nagrad 1932
1932